12-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 26 февраля по 5 марта 1977 года в двух городах Перу (Арекипе и Лиме) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

26 февраля
 Арекипа: Боливия — Эквадор 3:0 (15:2, 15:13, 15:3); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:4, 15:2, 15:4).
 Лима: Аргентина — Венесуэла 3:1 (15:10, 11:15. 15:5, 15:5); Перу — Чили 3:0 (15:0, 15:7, 15:2).

27 февраля
 Арекипа: Парагвай — Эквадор 3:1; Бразилия — Боливия 3:0 (15:4, 15:4, 15:7).
 Лима: Аргентина — Чили 3:2 (9:15, 15:9, 14:16, 15:7, 15:12); Перу — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:4, 15:4).

28 февраля
 Арекипа: Бразилия — Эквадор 3:0 (15:0, 15:2, 15:4); Боливия — Парагвай 3:-.
 Лима: Чили — Венесуэла 3:0; Перу — Аргентина 3:0 (15:1, 16:14, 15:1).

1 марта
 Арекипа: Аргентина — Парагвай 3:-; Бразилия — Чили 3:0 (15:9, 15:8, 15:8).
 Лима: Венесуэла — Эквадор 3:0; Перу — Боливия 3:0 (15:0, 15:1, 15:2).

2 марта
 Арекипа: Чили — Парагвай 3:1; Бразилия — Аргентина 3:1 (6:15, 15:2, 15:8, 15:10).
 Лима: Боливия — Венесуэла 3:1; Перу — Эквадор 3:0 (15:5, 15:2, 15:3).

3 марта
 Арекипа: Чили — Эквадор 3:0 (15:11, 15:1, 15:3); Аргентина — Боливия 3:-.
 Лима: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:10, 15:4); Перу — Парагвай 3:0 (15:0, 15:3, 15:0).

4 марта
 Лима: Парагвай — Венесуэла 3:-; Аргентина — Эквадор 3:-.

5 марта
 Лима: Чили — Боливия 3:-; Перу — Бразилия 3:0 (15:8, 15:6, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Луиса де Фуэнтес, Тереса Нуньес, Ирма Кордеро, Мерседес Гонсалес, Мария Серваро, Габриэла Карденас, … Тренер — Пак Ман Бок. 

 : Марилда, Ангелика, Фернанда, Ана Лусия, Режина, Денизе, Моника, Ивонет, Изабел, Дора, Элоиза, Розита. Тренер — Аднилтон Васконселос.

 .

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1977 год в волейболе